Anton Höhne ist der Name folgender Personen:

* Anton Höhne (Baumeister) (1744–1795), Baumeister, Architekt und Unternehmer
 Anton Höhne (Radsportler) (* 2000), deutscher Bahnradsportler